Die Liste der Seligen und Heiligen enthält eine alphabetische Aufstellung von Personen, die von den christlichen Konfessionen, hauptsächlich den Katholiken und Orthodoxen, als selig oder heilig verehrt werden. Zum evangelischen Heiligengedenken siehe Confessio Augustana, Artikel 21. Für die evangelischen Kirchen sind die Personen aus deren offiziellen Namen- oder Heiligenkalendern angegeben. Die Liste ist der Zielsetzung nach eine vollständige; z. Z. jedoch noch ziemlich unvollständig.

Siehe auch 
 Heilige, Heiligsprechung
 Selige, Seligsprechung
 Namenstage
 Liste der Schutzpatrone
 Liste der Päpste
 Evangelischer Namenkalender

Weblinks 
 Ökumenisches Heiligenlexikon

Fußnoten 

!M
!M
Selige Heilige M